Der Begriff Aufstockung bezeichnet
 allgemein ein Synonym für Erhöhung
 in der Architektur die Ergänzung eines Gebäudes um weitere Stockwerke, siehe Aufstockung (Architektur)
 am Finanzmarkt ein Synonym für Akkumulation (Börse)
 Förderungen zum Erwerbseinkommen als Angleich an die Leistungen der Grundsicherung, siehe Aufstocker

Siehe auch: